slenk (geologie), het gezonken deel van de aardkorst tussen twee min of meer verticale breukvlakken
Getijdengeul, een geul waar eb- en vloedwater doorheen stroomt, zoals in Zeeland of het waddengebied. Bijvoorbeeld de Slenk, de (ooit buitendijkse) voortzetting van het Reitdiep
een greppel, een slootje (gewestelijke taal)
De Slenk, natuurreservaat in Salland